Grover (Carolina del Nord)
 Grover (Colorado)
 Grover (Wyoming)
 Grover Beach, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Grover Hill, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Stephen Grover Cleveland (1837 – 1908), vint-i-dosè i vint-i-quatrè president dels Estats Units.
 Grover (discs), discogràfica catalana